Пробуждение — название нескольких фильмов:
 Пробуждение (фильм, 1909)
 Пробуждение (фильм, 1915) — немой художественный фильм Петра Чардынина. Фильм не сохранился. Пробуждение (фильм, 1928)
 Пробуждение (фильм, 1954) — англо-американская короткометражная драма по мотивам повести Гоголя «Шинель» c Бастером Китоном в главной роли.
 Пробуждение (фильм, 1954, Индия) — индийский фильм, режиссёр Сатьен Бос.
 Пробуждение (фильм, 1977)
 Пробуждение (фильм, 1980) — британский фильм ужасов 1980 года режиссёра Майка Ньюэлла.
 Пробуждение (фильм, 1983) — советский исторический художественный фильм режиссёра Латифа Файзиева, снятый в 1983 году на киностудии «Узбекфильм»
 Пробуждение (фильм, 1990) — кинофильм, драма по книге мемуаров Оливера Сакса. Пробуждение (фильм, 1990, Серда Начо) — короткометражный фильм режиссёра Начо Серда.
 Пробуждение (фильм, 1998) — американский фильм режиссёра М. Найта Шьямалана.
 Пробуждение (фильм, 2005)
 Пробуждение (фильм, 2007, США) () — американская криминальная драма с Мисси Перегрим в главной роли.
 Пробуждение (фильм, 2008) () — датский фильм 2008 года.
 Пробуждение (фильм, 2009) — американская комедийная драма с Бижу Филлипс в главной роли.
 Пробуждение — отменённый американский фильм.